Sunset Beach pode se referir a:
 Sunset Beach - série de televisão da NBC que foi ao ar entre 1997 e 1999
 Sunset Beach (Califórnia)
 Sunset Beach (Carolina do Norte)

Desambiguação